Тезокипан има више значења:

 Тезокипан (Пијастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тезокипан (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тезокипан (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику